УРГ — аббревиатура от:

 Узел редуцирования газа — совокупность оборудования, предназначенного для непрерывного снижения и автоматического поддержания заданного давления газа.
 Узловая рабочая группа — структурное подразделение организации, эксплуатирующей железную дорогу.
 Учебная ручная граната — советская учебно-имитационная граната, имитировавшая взрыв боевой гранаты звуковым и дымовым эффектом с помощью небольшого заряда дымного пороха.